Hlohovec (okres Břeclav), een Tsjechische gemeente in de regio Zuid-Moravië
 Hlohovec (Slowakije), een Slowaakse gemeente in de regio Trnava
 Okres Hlohovec, een district in de Slowaakse regio Trnava